

Толмачова — присілок, Качузький район, Іркутська область
 Толмачова — присілок, Махньовський міський округ, Свердловська область